Sarif ist der Familienname folgender Personen:

 Mohammed Dschawad Sarif (* 1960), iranischer Politiker
 Shamim Sarif (* 1969), Autorin und Regisseurin

Siehe auch:
 Zarif